Мамаду Ибра Мбаке Фалль (; ) — сенегальский футболист, защитник клуба «Вильярреал B».

Клубная карьера 
Фалль — воспитанник футбольной «Академии Монтверде». В 2021 году Мамаду подписал свой первый профессиональный контракт с американским клубом «Лос-Анджелес». 26 июня 2021 года в матче против «Спортинг Канзас-Сити» он дебютировал в MLS. 4 сентября в поединке против «Спортинг Канзас-Сити» Мамду сделал «дубль», забив свои первые голы за «Лос-Анджелес». Летом 2022 года Фалль на правах аренды перешёл в дублирующую команду испанского «Вильярреала». 3 сентября в матче против «Мирандеса» он дебютировал в Сегунде.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Лас-Вегас Лайтс»